De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2000 bij de mannen werden voor de 99e keer gehouden. De Braziliaan Gustavo Kuerten won het toernooi door in de finale de Zweed Magnus Norman met 6-2, 6-3, 2-6, 7-6(6) te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finaleronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 2000